Зайдлер (; ; ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Известные носители:
 Зайдлер, Бернард (1799—1855) — польский юрист и историк.
 Зайдлер, Людвик (1905—1985) — польский астроном, писатель и популяризатор астрономии.
 Зайдлер, Сабина (род. 1961) — немецкий и австрийский материаловед, ректор TU Wien.
 Зайдлер, Фриц (1907—1945) — гауптштурмфюрер СС.
 Зайдлер, Фрэнк (1912—2006) — американский политик-социалист, мэр города Милуоки в течение трёх сроков.
 Зайдлер фон Фойхтенегг, Эрнст (1862—1931) — австро-венгерский государственный деятель, юрист.
 Зайдлер, Хельга (1949) — восточно-германская легкоатлетка.

См. также 
 Зайдлер фон Фойхтенегг, Эрнст (; 1862—1931) — австро-венгерский государственный деятель, юрист; министр-президент Цислейтании (1917—1918).
 Сайдлер, Дэвид ( (род. 1937) — британо-американский сценарист.